Le tournoi de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Justine Henin Hardenne remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kim Clijsters et Ai Sugiyama.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
San Diego
Sport en Californie en 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en juillet 2003
Tennis en août 2003